Тарлан (, дословно «вырвавшийся вперёд») — ежегодная независимая премия вручавшаяся в Казахстане с 2000 по 2008 год.

Премия была учреждена в 2000 году «Клубом меценатов Казахстана». В который на момент существования премии входили: Булат Абилов — председатель Клуба, Раимбек Баталов, Еркин Калиев, Нурлан Смагулов («Астана Групп»), Нуржан Субханбердин, Кайрат Сатылганов, Мухтар Аблязов, Маргулан Сейсембаев. В 2009 году вручение премии было прекращено из-за кризиса и в связи с отсутствием в стране некоторых её учредителей: Аблязова и Сейсенбаева.

Присуждалась в семи областях: литература, музыка, театр, изобразительное искусство, кинематограф, наука и просвещение. В каждой из номинаций — три степени признания: «Платиновый Тарлан» (), «За вклад» (), «Новое имя — надежда» (). Общий призовой фонд премии составляет .

Премии 2000 года 
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ПЛАТИНОВЫЙ ТАРЛАН» 2000 год

ЛИТЕРАТУРА
Олжас СУЛЕЙМЕНОВ — поэт, литературовед, общественный деятель и дипломат.

НАУКА
Едил ЕРГОЖИН — учёный-химик, молекулярщик.

МУЗЫКА
Марат БИСЕНГАЛИЕВ — скрипач-виртуоз и дирижёр.

ТЕАТР
Булат АЮХАНОВ — артист балета и балетмейстер, народный артист Республики Казахстан.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Еркен МЕРГЕНОВ — современный художник.
 
КИНЕМАТОГРАФ
Сатыбалды Нарымбетов — кинорежиссёр — представитель «гуманистического кино»

ПРОСВЕЩЕНИЕ
Нурсеит АЙТКАЛИ — академик, доктор экономических наук, ректор ЕврАЗИРа

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ЗА ВКЛАД»

ЛИТЕРАТУРА
Мухтар Шаханов — казахстанский поэт, общественный и государственный деятель

НАУКА
Шафик Чокин — учёный-энергетик

МУЗЫКА
Ермек Серкебаев — народный артист СССР, оперный певец

ТЕАТР
Юрий Померанцев — актёр, Народный артист Республики Казахстан

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Абдрашит Сыдыханов — живописец, заслуженный деятель искусств Казахской ССР

КИНЕМАТОГРАФ
Асанали Ашимов — актёр и киноактёр, народный артист СССР, лауреат государственных премий.

ПРОСВЕЩЕНИЕ
Толеутай Акшулаков — педагог и учёный-гуманитарий.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «НОВОЕ ИМЯ — НАДЕЖДА»

ЛИТЕРАТУРА
Жусупбек Коргасбек — писатель, публицист, журналист, раскрывающий тему современности.

НАУКА
Аскар Арынгазин — доктор физико-математических наук, директор Института фундаментальных исследований при КарГУ.

МУЗЫКА
Майра Мухамед-кызы — певица, лауреат многих престижных международных конкурсов.

ТЕАТР
Лейла Альпиева — балерина, заслуженная артистка РК, лауреат международных конкурсов.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Эдуард Казарян — скульптор, автор пантеистических композиций.

КИНЕМАТОГРАФ
Серик Апрымов — кинорежиссёр, представитель новой казахстанской волны в кинематографе.

ПРОСВЕЩЕНИЕ
Архимед Искаков — педагог-новатор, создатель собственной системы обучения.

Премии 2001 года 
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ПЛАТИНОВЫЙ ТАРЛАН» 2001 год

ЛИТЕРАТУРА
Кадыр Мырзалиев — Народный писатель Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Республики Казахстан, Удостоен премии за книгу «ЖАЗМЫШ» («Рок»).

НАУКА
Нагима Абеновна Айтожина и Зейнолла Самашев — Премия присуждена за открытие Берельского феномена и молекулярно-биологические и исторические исследования этого открытия.

МУЗЫКА
Айман МУСАХОДЖАЕВА и Жания АУБАКИРОВА. Айман — создатель и ректор Академии Музыки новой столицы. Жания — ректор Алматинской Национальной консерватории.

ТЕАТР
Рубен АНДРИАСЯН — Заслуженный деятель искусств Республики Казахстан, Народный артист Республики Казахстан, художественный руководитель театра имени Лермонтова.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Ерболат ТОЛЕПБАЙ — Заслуженный деятель искусств РК, Академик Академии художеств России и Кыргызстана.

КИНЕМАТОГРАФ
Дарежан ОМИРБАЕВ — кинорежиссёр, обладатель многих международный премий.

ПРОСВЕЩЕНИЕ
Зулхарнай СЕИТОВ — На премию выдвинут за создание уникального для стран СНГ учебника на русском языке «Биохимия».

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ЗА ВКЛАД»

ЛИТЕРАТУРА
Мухтар МАГАУИН — Народный писатель Казахстана, лауреат государственной премии Республики Казахстан, лауреат Международной премии «За заслуги перед тюркским миром».

НАУКА
Фазылхан БАИМБЕТОВ. — учёный, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Национальной Академии Наук Казахстана.

МУЗЫКА
Бибигуль ТУЛЕГЕНОВА — певица, народная артистка СССР

ТЕАТР
Амина УМУРЗАКОВА — Народная артистка Республики Казахстан, исполнительница целой плеяды женских ролей на сцене и в кино.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Шота УАЛИХАНОВ — известный казахстанский общественный деятель и архитектор-монументалист, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

КИНЕМАТОГРАФ
Ораз РЫМЖАНОВ — автор и создатель работ в области кинопублицистики и кинопроизводства. Премия присуждена посмертно.

ПРОСВЕЩЕНИЕ
Нина ПАТРУШЕВА — Заслуженный учитель Казахской ССР, Заслуженный деятель РК, профессор. Педагог и музыкальный деятель.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «НОВОЕ ИМЯ — НАДЕЖДА»

ЛИТЕРАТУРА
Премию в категории — «Новое имя — Надежда» Клуб Меценатов решил за этот год не присуждать.

НАУКА
Канат КУДАЙБЕРГЕНОВ — Главный научный сотрудник Института математики Министерства образования и науки Республики Казахстан. Доктор физико-математических наук.

МУЗЫКА
Алан БУРИБАЕВ и группа «УЛЫТАУ».
Алан БУРИБАЕВ. Премия присуждена за высокое дирижерское мастерство и международное признание казахстанской дирижерской школы. Победитель престижнейших международных конкурсов дирижеров.
Группа «УЛЫТАУ». В составе группы Аида АЮПОВА /скрипка/, Ержан АЛИМБЕТОВ /домбра/ и Максим КИЧИГИН /гитара/. Играют в стиле этно-рок. Только недавно появился аналог — хэви-этно-рок-группа «Алдаспан».

ТЕАТР
Игорь ПИСКУНОВ — молодой режиссёр телевидения и театра. Постановщик оригинального спектакля «Танго» на сцене Русского драматического театра имени Лермонтова.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Алмагуль Менлибаева — художница. Премия присуждена за серию работ в 2001 году.

КИНЕМАТОГРАФ
Сержан ЖУМАШЕВ — инициатор возрождения казахстанского кинопроката и реконструкции крупнейших кинотеатров в республике, оснащения их самой современной кинопроекционной техникой и звуковой аппаратурой, отвечающей мировым стандартам.

ПРОСВЕЩЕНИЕ
Жибек АКАШЕВА — организатор целостной системы образования, директор Международной школы г. Алматы общественного фонда «Фонд образования Нурсултана Назарбаева».

Премии 2002 года 
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ПЛАТИНОВЫЙ ТАРЛАН» 2002 год

ЛИТЕРАТУРА
Исраил Сапарбай — поэт, автор поэтических сборников и текстов популярных песен.

НАУКА
Умирзак Султангазин — академик, вице-президент Национальной академии наук РК, доктор физико-математических наук, научный руководитель казахстанских космических программ, директор института космических исследований.

МУЗЫКА
Нуржамал Усенбаева — народная артистка РК, солистка многих оперных театров страны и мира, лауреат международных конкурсов.

Еркеш Шакеев — композитор, член Британской академии композиторов, автор популярных песен.

ТЕАТР
Райымбек Сейтметов (Туркестани) — Народный артист РК, профессор, основатель драматического театра в городе Туркестане и кафедры «Искусство» в «МКТУ».

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Айша ГАЛЫМБАЕВА — художник-живописец.

КИНЕМАТОГРАФ
Наталья Аринбасарова — известная актриса казахстанского и российского кино, создавшая на экране запоминающиеся женские образы.

ПРОСВЕЩЕНИЕ
Рафика Нуртазина, Алмагуль Сейсенова — педагоги-новаторы, авторы книги «Мен окимын, ойлаймын, ойнаймын» — пособия для внеклассного чтения учащихся младших классов казахских школ.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ЗА ВКЛАД»

ЛИТЕРАТУРА
Герольд Бельгер — писатель, переводчик казахской и немецкой прозы, автор многочисленных литературоведческих работ на тему Отечества и созвучия культуры трех народов.

НАУКА
Жабага Такибаев — академик, научный руководитель ядерного центра Казахстана.

МУЗЫКА
Роза Рымбаева — Народная артистка РК, исполнительница казахских и русских песен

ТЕАТР
Азербайжан Мамбетов — театральный режиссёр, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, и «Халык Кахарман».

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Гульфайруз Исмаилова — художница, театральный оформитель.

КИНЕМАТОГРАФ
Амен Хайдаров — основатель национальной школы художественной мультипликации, «отец казахской анимации».

ПРОСВЕЩЕНИЕ
Анатолий Кельберг — музыковед, популяризатор мирового и казахского музыкального искусства.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «НОВОЕ ИМЯ — НАДЕЖДА»

ЛИТЕРАТУРА
Марат Исенов — поэт, чьи сборники стихов и публикации получили широкое признание у казахстанских читателей.

НАУКА
Талгат Муминов — доктор медицинских наук, профессор, член Президиума Национальной Академии наук РК.

МУЗЫКА
Амир Тебенихин — пианист, лауреат многих музыкальных конкурсов

ТЕАТР
Назгуль Карагалина — актриса Казахского государственного академического тетра драмы им. Ауэзова.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Аскар Есдаулетов — художник, участник республиканских и международных выставок.

КИНЕМАТОГРАФ
Амир Каракулов — режиссёр, представитель новой волны казахстанского кинематографа, участник многих международных кинофестивалей.

ПРОСВЕЩЕНИЕ
Кульсум Ильяшева — дипломант первой степени «Республиканских чтений», директор учебного центра «Гаухар».

Премии 2003 года 
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ПЛАТИНОВЫЙ ТАРЛАН»

ЛИТЕРАТУРА
Абиш КЕКИЛБАЕВ — казахский писатель и публицист.

НАУКА
Торегельды ШАРМАНОВ — учёный.

МУЗЫКА
Алибек ДНИШЕВ — оперный и камерный певец.

ТЕАТР
Еркин ГАБИТОВ — режиссёр-постановщик Мариинского театра оперы и балета в Санкт-Петербурге.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Дулат АЛИЕВ — художник

КИНЕМАТОГРАФ
Творческая группа кинодокументалистов в составе Тараса ПОПОВА, Владимира ТЮЛЬКИНА и Владимира НАЗАРОВА, чьи работы пронизаны острыми социальными проблемами.

ПРОСВЕЩЕНИЕ
Александр ГАРКАВЕЦ — учёный, известный своими исследованиями и открытиями в области тюркологии.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ЗА ВКЛАД»

ЛИТЕРАТУРА
Саин МУРАТБЕКОВ — за большой вклад в развитие национальной казахской литературы.

НАУКА
Есен БЕКТУРОВ — учёный-химик, чье имя связано со становлением нового направления в казахстанской химической науке и с созданием новой научной школы.

МУЗЫКА
Лаки КЕСОГЛУ — певец, за многолетнюю яркую творческую и педагогическую деятельность.

ТЕАТР
Жанат ХАДЖИЕВ — режиссёр Казахского Государственного Академического театра юного зрителя имени Габита Мусрепова

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Сабур МАМБЕЕВ — художник

КИНЕМАТОГРАФ
Каукен КЕНЖЕТАЕВ — актёр казахского театра и кино

ПРОСВЕЩЕНИЕ
Мурат АУЭЗОВ — общественный деятель и просветитель.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «НОВОЕ ИМЯ — НАДЕЖДА»

ЛИТЕРАТУРА
Бахытжан КАНАПЬЯНОВ — за ряд литературных произведений, поэтических сборников, переводов и подвижническую деятельность в книгоиздательстве.

НАУКА
Абдурасул Жарменов — учёный, чьи работы в области горной металлургии широко известны не только в Казахстане, но и за его пределами.

МУЗЫКА
Асылбек ЕНСЕПОВ, домбрист — за высокое исполнительское мастерство, соединившее в себе традиционные национальные и современные мотивы.

ТЕАТР
Гульсина МИРГАЛИЕВА — художественный руководитель Мангистауского областного музыкально-драматического театра, чьи постановки отличаются яркой творческой самобытностью.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Андрей НОДА — художник, чье яркое творчество широко известно истинным ценителям изобразительного искусства.

КИНЕМАТОГРАФ
Нариман ТУРЕБАЕВ, режиссёр, чьи фильмы «Антиромантика» и «Маленькие люди» с успехом демонстрировались на многих отечественных и международных кинофестивалях.

ПРОСВЕЩЕНИЕ
Жаксыбек КУЛЕКЕЕВ — министр, инициатор целостной системы реформирования образования в Казахстане.

Премии 2004 года 
Литература
 «За вклад» — Абдижамил Нурпеисов, народный писатель Казахстана.
 «Новое имя — Надежда» — Дюсенбек Накипов, автор поэтических сборников.
 «Платиновый Тарлан» — Шомишбай Сариев, поэт-песенник.
Музыка
 «За вклад» — Роза Багланова, народная артистка СССР и Казахстана.
 «Новое имя — Надежда» — Шернияз Мусахан, скрипач.
 «Платиновый Тарлан» — Макпал Жунусова, народная артистка Казахстана.
Театр
 «За вклад» — Борис Преображенский, художественный руководитель Государственного театра юного зрителя им. Н.Сац.
 «Новое имя — Надежда» — Дастан Чиныбаев, солист балета.
 «Платиновый Тарлан» — Есмухан Обаев, художественный руководитель Казахского государственного театра драмы им. М. Ауэзова.
Изобразительное искусство
 «За вклад» — Исатай Исабаев, художник.
 «Новое имя — Надежда» — Рафаэль Слекенов, художник.
 «Платиновый Тарлан» — Аскар Есенбаев, скульптор.
Кинематограф
 «За вклад» — Игорь Вовнянко, киносценарист, оператор и режиссёр.
 «Новое имя — Надежда» — Рустем Абдрашев, кинорежиссёр.
 «Платиновый Тарлан» — Тимур Бекмамбетов, кинорежиссёр.
Наука
 «За вклад» — Камал Ормантаев, академик, почетный директор Научного центра педиатрии и детской хирургии;
 «Новое имя — Надежда» — Алшинбай Рахишев, учёный.
 «Платиновый Тарлан» — Мухтар Алиев, академик, почетный директор Научного центра хирургии им. А. Сызганова.
Просвещение
 «За вклад» — Абылкасым Сагинов, ректор Карагандинского технического университета.
 «Новое имя — Надежда» — Кайрош Макишев, директор РФМШ.
 «Платиновый Тарлан» — Казахский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП).

Премии 2005 года 
Литература
 «Платиновый Тарлан» — Кабдеш Жумадилов, прозаик
 «За Вклад» — Зейнолла Кабдолов, учёный — филолог
 «Новое имя — Надежда» — Лира Коныс, прозаик
Наука
 «Платиновый Тарлан» — Серик Акшулаков, нейрохирург
 «За Вклад» — Нина Каюпова, акушер-гинеколог
 «Новое имя — Надежда» — в этой категории было принято премию не присуждать
Музыка
 «Платиновый Тарлан» — Батырхан Шукенов, композитор и исполнитель
 «За Вклад» — Роза Джаманова, оперная певица
 «Новое имя — Надежда» — Бауржан Исаев, певец
Театр
 «Платиновый Тарлан» — Сыгай Аширбек, театровед
 «За Вклад» — Касым Жакибаев, артист
 «Новое имя — Надежда» — Досжан Табылды, артист балета
Изобразительное искусство
 «Платиновый Тарлан» — Кенжебай Дуйсенбаев, живописец
 «За Вклад» — Канапия Тельжанов, живописец
 «Новое имя — Надежда» — Вячеслав Люй-Ко, художник
Кинематограф
 «Платиновый Тарлан» — Сергей Лукьяненко, писатель
 «За Вклад» — Нуржуман Ихтымбаев, актёр
 «Новое имя — Надежда» — Аянат Есмагамбетова, актриса
Просвещение
 «Платиновый Тарлан» — Анатолий Матюхин, преподаватель
 «За Вклад» — Елена Очкур, педагог
 «Новое имя — Надежда» — Леонид Ким, педагог

Премии 2006 года 
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ПЛАТИНОВЫЙ ТАРЛАН»

ЛИТЕРАТУРА
Дулат ИСАБЕКОВ — казахстанский писатель и драматург, произведения которого отличаются новизной художественных идей и остротой современных тем.

НАУКА
Хабибулла ОСПАНОВ — учёный в области физической и неорганической химии и химической технологии, доктор химических наук, профессор Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

МУЗЫКА
Группа «А-Студио» — эстрадный музыкальный коллектив

ТЕАТР
Владимир ТОЛОКОННИКОВ — артист театра и кино, создатель многочисленных образов на сцене Государственного Русского драматического театра имени Лермонтова, а также в казахском и российском кинематографе.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Уке АЖИЕВ — Заслуженный деятель искусств Казахстана, живописец и акварелист

КИНЕМАТОГРАФ
Досхан ЖОЛЖАКСЫНОВ — киноактёр

ПРОСВЕЩЕНИЕ
Сайраш АБИШ-КЫЗЫ — бессменный редактор журнала «Казахстан мектеби», человек, внесший большой просветительский вклад в развитие отечественного образования.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ЗА ВКЛАД»

ЛИТЕРАТУРА
Роллан СЕЙСЕНБАЕВ — писатель, драматург, переводчик на русский язык произведений классиков казахской литературы и народного фольклора, создатель «Международного клуба любителей поэзии Абая» и литературного журнала «Аманат», общественный деятель.

НАУКА
Салык ЗИМАНОВ — казахстанский учёный-юрист, внесший весомый вклад в развитие отечественной науки, известный общественный деятель.

МУЗЫКА
Дюсен КАСЕИНОВ — общественный деятель культуры, внесший весомый вклад в развитие музыкального искусства Казахстана.

ТЕАТР
Людмила РУДАКОВА — Заслуженная артистка Республики, педагог-репетитор Казахского Государственного Академического театра оперы и балета имени Абая, воспитавшая плеяду мастеров национального балета.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Хакимжан НАУРЫЗБАЕВ — Народный художник Казахстана, известный скульптор, чьи работы составляют оригинальную художественную летопись истории Казахстана.

КИНЕМАТОГРАФ
Владимир ТАТЕНКО — известный казахстанский кинопублицист, режиссёр, внесший весомый вклад в становление и развитие национального документального кино.

ПРОСВЕЩЕНИЕ
Сагадат НУРМАГАМБЕТОВ — Герой Советского Союза, Халык Кахарманы, военачальник, вся жизнь которого посвящена воспитанию защитников Отечества, первый министр обороны независимого Казахстана.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «НОВОЕ ИМЯ — НАДЕЖДА»

ЛИТЕРАТУРА
Дидар АМАНТАЙ — казахстанский писатель и кинодраматург, автор серии произведений, отличающихся новаторством и глубиной проникновения во внутренний мир человека.

НАУКА
Еркеш БАТЫРБЕКОВ — учёный, доктор химических наук, автор разработок в области полимерной химии и новых полимерных биоматериалов.

МУЗЫКА
Макпал ИСАБЕКОВА — эстрадная певица, яркое выступление которой было отмечено Призом зрительских симпатий на песенном фестивале в Юрмале.

ТЕАТР
Мария МУДРЯК — тринадцатилетняя девочка из Павлодара, которая сегодня учится на оперном отделении Академии итальянского театра «Ла Скала» в Милане.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Марат БЕКЕЕВ — художник, работающий в стиле «живописи конфликта», обладатель индивидуального изобразительного языка, обращенного к национальному культурному наследию.

КИНЕМАТОГРАФ
Кайыргали КАСЫМОВ — режиссёр-мультипликатор, яркий продолжатель лучших традиций национальной мультипликации, работы которого получили широкое признание на престижных кинофестивалях в Казахстане и ближнем зарубежье.

ПРОСВЕЩЕНИЕ
Бахыткуль ИМАНБЕКОВА — автор нескольких значительных просветительских трудов, создатель серии учебников, хрестоматий и энциклопедий.

Премии 2007 года 
Лауреаты высшей премии «ПЛАТИНОВЫЙ ТАРЛАН»:

Литература:
Иранбек ОРАЗБАЕВ — лауреат государственной премии Республики Казахстан, известный поэт и драматург, автор более 50 книг на казахском и русском языках, в том числе сборников «Наследник» и «Глаза ночи».

Наука и просвещение.
Карл БАЙПАКОВ — академик Национальной Академии Наук Республики Казахстан, член-корреспондент Германского археологического института, член национальной комиссии ЮНЕСКО в Казахстане, директор института археологии Казахстана.

Музыка.
Джамиля СЕРКЕБАЕВА — заслуженный деятель Республики Казахстан,
скрипачка-виртуоз.

Театр.
Ляйлим ИМАНГАЗИНА — режиссёр-постановщик оперы «Томирис» на сцене Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая.

Изобразительное искусство.
Сауле и Алибай БАПАНОВЫ — художники декоративно-прикладного искусства, воплотившие в своем творчестве лучшие традиции национального ткачества, изготовления гобеленов и войлока.

Кинематограф.
Бахыт КИЛИБАЕВ и Александр БАРАНОВ — творческий дуэт сценаристов казахстанского кино, известных по картинам «Игла», «Трое», «Женщина дня», а также популярному в Казахстане киносериалу «Громовы».

Спорт.
Серик САПИЕВ — Заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира по боксу.

Лауреаты премии «Тарлан» — «За вклад»:

Музыка
Ескендир ХАСАНГАЛИЕВ — Народный артист Республики Казахстан, Лауреат Государственной премии, певец и композитор

Спорт
Ерванд ИЛЬИНСКИЙ — альпинист

Лауреаты премии «Тарлан» — «Новое имя — Надежда»

Наука и просвещение
Зифа-Алуа АУЭЗОВА — исследователь в области тюркологии, переводчик лексико-графического словаря «Диван Лугат ат-Тюрк» Махмуда Кашгари, директор образовательного центра «Билим — Центральная Азия».

Музыка
Группа «АНОМАЛИЯ» — музыканты, успешно представляющие Казахстан на российской эстраде.

Премии 2008 года 

Премии, присуждаемые в нескольких областях искусства

Списки лауреатов премий
Списки:Казахстан
Премии Казахстана